Calanchi  steht für

 Stefano Calanchi, ein italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Calanchi (Einheit), ein Perlengewicht in Ostindien
 Badlands in Italien, die Calanchi (Sg.: Calanco)

Siehe auch:
 Calanche, eine Felslandschaft auf Korsika